Deidamia steht für:

 Deidamia (Oper), eine Oper von Georg Friedrich Händel
 Deidamia, eine Gattung der Schwärmer (Schmetterling) (Sphingidae) mit der einzigen Art Deidamia inscriptum
 Deidamia (Pflanzengattung), eine Gattung der Passionsblumengewächse (Passifloraceae)

Siehe auch:
 Deidameia